Markovac je lahko:
 Markovac Križevački (Hrvaška)
 Markovac Našički (Hrvaška)
 Markovac, Mladenovac (Srbija)
 Markovac, Velika Plana (Srbija)
 Markovac, Vršac (Srbija)
 Markovac, Vodice (Hrvaška)
 Markovac, Velika (Hrvaška)
 Markovac, Daruvar (Hrvaška)
 Markovac, Višnjan (Hrvaška)